Белле () — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент кантона — Эн. Входит в состав округа Белле. Население кантона на 2006 год составляло 17 048 человек.

Код кантона 0104. Всего в кантон Белле входят 24 коммуны, из них главной коммуной является Белле.

Коммуны кантона 

 Вириньен — население 725 чел.
 Сен-Жермен-ле-Паруас — население 357 чел.
 Сен-Шан — население 137 чел.
 Сен-Бенуа — население 116 чел.
 Премейзель — население 245 чел.
 Польё — население 148 чел.
 Пейрьё — население 779 чел.
 Парв — население 333 чел.
 Наттаж — население 528 чел.
 Мюр-э-Желиньё — население 241 чел.
 Массиньё-де-Рив — население 564 чел.
 Маньё — население 399 чел.
 Лавур — население 124 чел.
 Изьё — население 184 чел.
 Крессен-Рошфор — население 348 чел.
 Конзьё — население 102 чел.
 Коломьё — население 119 чел.
 Шазе-Бон — население 705 чел.
 Бран — население 854 чел.
 Бренье-Кордон — население 671 чел.
 Белле — население 8466 чел.
 Арбиньё — население 464 чел.
 Андер-э-Кондон — население 319 чел.
 Амблеон — население 120 чел.

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 16 883 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Эн